Сан Басилио има више значења:

 Сан Басилио
 Сан Басилио (Унион де Сан Антонио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Басилио (Емилијано Запата), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Сан Басилио (Аматитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Басилио (Фортин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Басилио (Темозон), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику